Эривань — русское название города Ереван до 1936 года.

Корабли
 «Эривань» — парусный фрегат Черноморского флота России.
 «Эривань» — парусный бриг Каспийской флотилии России.

См. также 
 
 Эриванское ханство